Yellow Claw – personaggio dell'Universo Marvel
 Yellow Claw – gruppo musicale olandese
 Il delitto di mezzanotte (The Yellow Claw) – romanzo di Sax Rohmer del 1915

Pagine correlate 
 The Yellow Claw